Wavrin de Trèves, né en 615 et décédé en 702 est un seigneur féodal.

C'est un ascendant agnatique direct de la reine Élisabeth II du Royaume-Uni, du roi Philippe  de Belgique et Siméon Sakskoburggotski de Bulgarie.

Descendance 
Il épouse Sigrade de Soissons, fille de Ansoud de Burgondie, mariage dont est issue Guérin Ier de Thurgovie.

Bibliographie 

 François Bougard, Laurent Feller, Régine Le Jan, Les élites au haut Moyen Âge: crises et renouvellements, École française de Rome, Brepols, 2006, 512 p.

Notes et références

Références 

Naissance en 615
Décès en 702
Noblesse du comté de Souabe au haut Moyen Âge